Barrett se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Paul M. Barrett
 Matthew David Barrett
 Russell Lindsay Barrett